Hugh Coveney, Iers politicus
 Simon Coveney, Iers politicus, zoon van bovenstaande
 Patrick Coveney, Iers aartsbisschop
 Coveney (Cambridgeshire), een dorp in het Engelse graafschap Cambridgeshire